Die Saison 2019/20 der A-Jugend Handball-Bundesliga ist die neunte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der männlichen Jugend.  Die A-Jugend-Bundesliga 2019/20 wird vom DHB ausgerichtet.

Modus 
Anders als bei der Saison 2018/19 treten nur 40 Mannschaften in dem Wettbewerb gegeneinander an. Der Ablauf der A-Jugend Handball-Bundesliga gliedert sich in eine Vorrunde, eine Meisterrunde und eine anschließende K.o.-Runde, welche mit einem Finalspiel endet. Die 40 Mannschaften werden in 4 Staffeln aufgeteilt. In diesen 4 Staffeln wird in der Vorrunde als Spielmodus Jeder gegen Jeden als Einfachrunde gespielt, so dass jedes Team insgesamt 9 Spiele absolviert. Die vier besten Mannschaften jeder Staffel qualifizieren sich für die Meisterrunde und für die Bundesliga 2020/21. Die Plätze 5 bis 10 jeder Staffel qualifizieren für die Pokalrunde. Hier spielen die Mannschaften in ihrer jeweiligen Staffel die jeweils beiden Qualifikanten, Platz 1 und 2, für das Viertelfinale des DHB-Pokals aus.

Die Meisterrunde ist aufgeteilt in 2 Staffeln. An der Meisterrunde 1 nehmen der jeweils Erst- und Viertplatzierte der Staffel Nord und Ost, und der Zweit- und Drittplatzierte der Staffeln West und Süd teil. An der Meisterrunde 2 nehmen der jeweils Zweit- und Drittplatzierte der Staffel Nord und Ost, und der Erst- und Viertplatzierte der Staffeln West und Süd teil. In diesen beiden Staffeln spielen die Mannschaften im Spielmodus Jeder gegen Jeden in Hin- und Rückrunde. Die vier besten Mannschaft jeder Staffel qualifizieren sich für die anschließende KO-Runde und nehmen somit am Viertelfinale teil.

Staffeleinteilung 
Folgende Mannschaften spielen in der Saison 2019/20 in folgenden Staffeln:

Vorrunde

Staffel Nord 

Tabelle

Entscheidungen

Staffel West 

Tabelle

Entscheidungen

Staffel Ost 

Tabelle

Entscheidungen

Staffel Süd 

Tabelle

Entscheidungen

Meisterrunde

Meisterrunde 1 

Entscheidungen

Meisterrunde 2 

Entscheidungen

Weblinks 
 A-Jugend Bundesliga beim DHB
 A-Jugend Bundesliga bei Bundesliga Info
 A-Jugend Bundesliga bei SIS Handball
 A-Jugend Handball-Bundesliga auf handball-server.de

Einzelnachweise 

2019_20
Handballsaison 2019/20